Niemcy:
 Alb – rzeka, dopływ Renu koło Albbruck
 Alb – rzeka, dopływ Renu koło Eggenstein-Leopoldshafen

Inne:
 Alb – pojęcie stratygraficzne

Zobacz też 
 Neckar-Alb
 ALB